Op de Australian Open 2008 speelden de mannen en vrouwen  in het gemengddubbelspel van 14 tot en met 27 januari.

De als vijfde geplaatste Chinese Sun Tiantian en de Serviër Nenad Zimonjić wonnen het toernooi door in de finale het ongeplaatste Indiase duo Sania Mirza en Mahesh Bhupathi met 7-6, 6-4 te verslaan.

Geplaatste teams 
De geplaatste teams zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde het team haalde.
{{Kolommen lijst | breedte=30 | aantal=2 | inhoud=
  Cara Black /  Paul Hanley (kwartfinale)
  Lisa Raymond /  Simon Aspelin (tweede ronde)
  Yan Zi /  Mark Knowles (halve finale)
  Zheng Jie /  Daniel Nestor (eerste ronde)
  Sun Tiantian /  Nenad Zimonjić (winnaars)
  Chuang Chia-jung /  Jonathan Erlich (kwartfinale)
  Květa Peschke /  Martin Damm (kwartfinale)
  Nathalie Dechy /  Andy Ram (halve finale)
}}

 Toernooischema 

 Eindfase 

Prijzengeld
Bron:

 Bovenste helft 

 Onderste helft 

 Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag.6)
  Toernooischema ITF (klik eerst Drawsheet, en dan Main Draw'' onder Mixed Doubles''')

Australian Open
ITF-toernooi in 2008